Miltiade (en grec ancien  / ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Miltiade l'Ancien, tyran de Chersonèse de Thrace () ;
 Miltiade le Jeune, fils ou neveu du précédent, stratège athénien et tyran de Chersonèse (fin du ) ;
 Miltiade, père de l'Église () ;
 Miltiade, trente-deuxième pape (), fêté le 10 janvier.

Prénom 
Il a pour variante Melchiade.